Gelásio foi o cognome escolhido por vários Papas Católicos: 

 049 São Gelásio I ~ (492-496)
 163 Papa Gelásio II ~ (1118-1119) O.S.B.

Desambiguação